Emozioni – stati mentali e fisiologici associati a modificazioni psicologiche, a stimoli interni o esterni, naturali o appresi
Emozioni perturbatrici – elementi di sofferenza umana secondo il Buddhismo, attimi di forte pensiero accompagnato da angoscia di un succedere, reale o illusorio

Musica
Emozioni – brano musicale di Lucio Battisti del 1970
Emozioni – album di Lucio Battisti del 1970
Emozioni – singolo di Toto Cutugno del 1988
Emozioni – album di Luca Sardella del 1996
 Emozioni – album di Gianni Celeste del 1988
Emozioni – EP di Paola & Chiara del 2009

Televisione
Emozioni – programma in onda su Rai 2

Altri progetti